Nicolas Ruiz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nicolás Ruiz, ort, Chiapas, Nicolás Ruíz, 
 Nicolás Ruíz, kommun, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar